Svenska Futsalligan 2015/2016 var den andra säsongen av Svenska Futsalligan, ligan bestod av sexton lag uppdelat på två grupper med åtta lag i vardera grupp.

Tabeller

Norra

Poängtabell

Resultattabell

Södra

Poängtabell

Resultattabell

SM-slutspel

Slutspelsträd

Omgång 1 (semifinal)

Omgång 2 (bronsmatch)

Omgång 3 (final)

Källor
Fogis.se (södra)
Fogis.se (norra)

Referenser

Futsal i Sverige
Sport i Sverige 2015
Sport i Sverige 2016